Numeni d'Apamea, filòsof grec
 Numeni, retòric romà del segle II
 Alexandre Numeni retòric grec del 
 Numeni, escriptor de medicina romà